Hugo este un nume de familie sau prenume masculin
, care se poate referi la:
 „Hugh de Lacy” (1020-1049) un cuceritor normand
 Victor Hugo (1802-1885) scriitor francez
 „Gustav von Hugo” jurist german
 „Ludwig Maria Hugo” (1871-1935), episcop din Mainz

 nume geografice:
 Hugo (Colorado)
 Hugo (Oklahoma)

 alte denumiri:
 Hugo (film), un film american 3D din 2011
 Premiul Hugo
 Hugo (asteroid)
 Hugo (joc de computer)
 HUGO prescurtarea denumirii Human Genome Organisation

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine